Tuominen ist der Familienname folgender Personen:

 Arttu Tuominen (* 1981), finnischer Autor
 Arvo Tuominen (1894–1981),  finnischer Politiker
 Jasse Tuominen (* 1995), finnischer Fußballspieler
 Kalle Tuominen (1908–2006), finnischer Hindernisläufer
 Leo Tuominen (1911–1981), finnischer Diplomat
 Nette Tuominen (* 1990), finnische Volleyball- und Beachvolleyballspielerin
 Olli Tuominen (* 1979), finnischer Squashspieler
 Saara Tuominen (* 1986), finnische Eishockeyspielerin
 Tony Tuominen (1964–2000), finnischer Badmintonspieler